Чемпионат мира по трековым велогонкам 1898 года прошёл с 8 по 12 сентября в Вене (Австро-Венгрия).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1898
Международные спортивные соревнования в Вене
Велоспорт в Австрии
Спорт в Австрии в 1898 году
1898 год в Венгрии